EB може да има више значења:

-{EB}- - ознака за јединицу количине података „ексабајт“
-{Eb}- - ознака за јединицу количине података „ексабит“

Скраћенице и слова
Јединице количине података